Het jussief of iussief is een benaming in de Latijnse taalkunde, doorgaans gebruikt om een werkwoord van gebod of verbod uit te drukken. Zo'n werkwoord kan dan gevolgd worden door een volitieve completiefzin (onderwerp of voorwerp) of door een accusativus cum infinitivo (in tien uitzonderlijke gevallen). Het woord 'jussief' zelf is afkomstig van het Latijnse 'iubere', wat bevelen of opdragen betekent.